Wietługa – miejscowość w Rosji w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Wietługa – rzeka w Rosji